Яйва — посёлок городского типа (с 1948 года) в Пермском крае России. Входит в Александровский муниципальный округ. Железнодорожной станция на линии Чусовская — Соликамск.

История 

Датой основания посёлка считается 1930 год. Его первыми жителями были спецпереселенцы (раскулаченные крестьяне).

Посёлок был основан недалеко от железнодорожной станции Яйва. Название посёлок получил по названию одноимённой реки. В 60-х годах была попытка переименовать посёлок Яйва в город Маяковский. Эта попытка закончилась неудачно.

В 1930-е годы в Яйве создаётся лесопильный цех, который в дальнейшем перерос в домостроительное предприятие.

Во время Великой Отечественной войны в Яйве располагался эвакуационный госпиталь.

В 1956 году было начато строительство Яйвинской ГРЭС-16. Первые агрегаты ГРЭС заработали 30 июня 1963 года, а к 16 сентября 1965 года заработал четвёртый агрегат. В тех же годах построено Яйвинское водохранилище.

В 1961 году режиссёром Юрием Чулюкиным снимался советский комедийный художественный фильм «Девчата».

Статус посёлка городского типа был присвоен 12 мая 1948 года.

С 2004 до 2019 гг. пгт был административным центром Яйвинского городского поселения.

Транспорт 
Через посёлок проходит железнодорожная линия Соликамск — Няр, железнодорожная станция посёлка имеет название Яйва. Регулярное пассажирское сообщение осуществляется по направлениям Соликамск — Няр — Половинка-Чусовская — Чусовская и Соликамск — Няр — Углеуральская — Лёвшино.

Достопримечательности 
Краеведческий музей Яйвинского городского поселения

Динамика численности населения

Примечания

Литература 
 
 Шумилов Е. Н. Твоя малая родина: краткий историко-топонимич. справ. 4-е изд., испр. и доп. Пермь, 2005. 111 с.
 Литвиненко П. А. Моя родина: Странички истории посёлка Яйва / Литвиненко П. А. Березники, 2002

Посёлки городского типа Пермского края
Населённые пункты Александровского муниципального округа (Пермский край)